— японская ролевая игра для iOS, Android и , выпущенная и изданная корпорацией Cygames. Игра была объявлена в августе 2016 года как продолжение Princess Connect!, вышедшей 18 февраля 2015 года.

На основе Princess Connect! Re:Dive был выпущен аниме-сериал, чья премьера состоялась 6 апреля 2020 года.

Геймплей

Сюжет 
Юки призван в другой мир. Он не помнит ничего о себе, кроме своего имени, и должен помочь Пэкорин и Коккоро. Впрочем, сам он сразиться с врагами не сможет, зато придать силы девушкам — вполне.

Персонажи 
 / 
 Сэйю: Мао Итимити (M·A·O) (аниме)

 / 
 Сэйю: Мику Ито (аниме)

 / 
 Сэйю: Рика Татибана (аниме)

 Сэйю: Ацуси Абэ (аниме)

Медиа

Манга 
Манга, написанная Асахиро Какаси и проиллюстрированная wEshica / Shōgo, была выпущена в Интернете через официальное приложение Cycomics от Cygames. Издательство Kodansha опубликовало два тома танкобонов (по состоянию на февраль 2019 года).

Аниме 
В феврале 2020 года студия CygamesPictures объявила об аниме-адаптации игры. Режиссёром и сценаристом выступил Такаоми Канасаки (известный по работе над такими аниме-сериалами, как KonoSuba и Is This a Zombie?), за дизайн персонажей отвечали Сатоми Курита, Ли Дзюн Янг и Ясуюки Нода. Сериал выходил с 6 апреля по 29 июня 2020 года, дистрибьютором выступила компания Crunchyroll.

Появления в других произведениях 
Некоторые персонажи Princess Connect! ReDive появились в ролевой игре Granblue Fantasy в рамках коллаборации, проходившей с 9 по 21 декабря 2018 года. Пэкорин и Коккоро — играбельные персонажи, в то время как Кяру и персонаж игрока (Юки) лишь появляются в сюжете.

Критика 
В своих превью критики отмечают, что от аниме по мобильной игре в жанрах исэкай и гарем, где главного героя переносит в фэнтезийный мир прекрасная богиня и просит «спасти мир», они много не ожидали. Но юмор произведения выделил его среди других в лучшем свете. Также были отмечены красивая визуальная составляющая (CygamesPictures уже доказала ранее, на что способна, выпустив в 2019 году аниме-сериал Manaria Friends) и отличная режиссёрская работа, чего можно было ожидать от режиссёра Is This a Zombie? и KonoSuba.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальный сайт аниме
 Профиль аниме-сериала на Crunchyroll

 В базах данных

Аниме-сериалы по мотивам компьютерных игр